San Martino se poate referi la:

 San Giacomo degli Schiavoni, comună în Provincia Campobasso, Molise din sudul Italiei
 San Giacomo delle Segnate, comună din provincia Mantova, Italia
 San Giacomo Filippo, comună din provincia Sondrio, Italia
 San Giacomo Vercellese, comună în Provincia Vercelli, Italia